Гвидо Оскарович фон Самсон-Гиммельшерна (; , Рауге, ныне волость Рыуге, Эстония — , ) — российский дирижёр, композитор, пианист и музыкальный педагог из аристократического рода балтийских немцев. Внук Гвидо-Германа Самсона фон Гиммельшерна.

Учился в Тюбингене, затем изучал экономику в Юрьевском университете. С 1893 г. студент Санкт-Петербургской консерватории. В 1896—1902 гг. работал в Южной Африке (Йоханнесбург, Питермарицбург, Капстадт). Затем обосновался в Риге, возглавлял немецкое певческое общество «Источник» (), с 1904 г. директор Рижского училища Императорского Русского музыкального общества. Наиболее известен как руководитель летнего курортного оркестра в Эдинбурге (нынешнем Дзинтари) в 1911—1914 гг.

С началом Первой мировой войны отправился в Дерпт, затем в Петроград (1916) и Москву (1917), откуда после революции через Севастополь бежал в Турцию. Обосновавшись в 1921 г. в Стамбуле, выступал как дирижёр и вёл педагогическую работу.

Брат, Роберт Людвиг Вольфганг Оттокар фон Самсон-Гиммельшерна (1885—1942) — горный инженер, с 1911 г. и до конца жизни работал в Чили и Боливии.

Примечания

Литература 
 Klaus-Peter Koch. Deutsche Musiker in Estland einschließlich dem nördlichen Livland

Ссылки 
 

Дирижёры Российской империи
Музыкальные педагоги Российской империи
Дирижёры Латвии
Музыкальные педагоги Латвии